Kontejner - biro suvremene umjetničke prakse (puni naziv: KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse) je nevladina, neprofitna udruga iz Zagreba koja kritički propituje značenja i odnose znanosti, tehnologija i tijela u suvremenom društvu objedinjujući kustoski rad, umjetničku produkciju i istraživačko djelovanje.
 
Kroz različite intermedijalne i interdisciplinarne projekte koji povezuju umjetničke discipline s tehnologijama i znanošću, Kontejner istražuje fenomene suvremenog društva i kulture te promiče umjetnost koja tematizira društvo budućnosti, čovjeka i njegovo tijelo u koje interveniraju kibernetika, nanotehnologija i biotehnologija.

O udruzi 
Počeci djelovanja udruge Kontejner sežu u 2001. godinu, u vrijeme održavanja 26. Salona Mladih, na kojemu su članovi buduće udruge radili kao članovi organizacijskog odbora. 26. Salon  mladih održavao se na Zagrebačkom velesajmu, na 10 000 m2 u 52 kontejnera koji su funkcionirali kao izvori raznih sadržaja, dok su ulice i glavni trg poslužili kao mjesta održavanja performansa, koncerata i sličnih događanja, dodatno doprinijevši životnosti izložbe. Samo godinu dana nakon završetka te manifestacije, osnovana je udruga Kontejner, biro koji promiče progresivne umjetničke prakse na sjecištu sa znanošću i tehnologijom. Osnivači su bili: Ivana Bago, Olga Majcen Linn, Sunčica Ostoić i Tomislav Pokrajčić.

Od svoga osnutka 2002. godine Kontejner je kurirao i organizirao više od četrdeset uspješnih grupnih i samostalnih izložaba, festivala, predavanja i prezentacija priznatih međunarodnih i domaćih umjetnika i teoretičara (Marcel·lí Antúnez Roca, Stahl Stenslie, Paul Granjon, Zoran Todorović, Kira O'Reilly, Giovanna Maria Casetta, Stephen Wilson, Joe Davis, Oreet Asherry, Haruki Nishijima, Tissue Art&Culture Project, Paul DeMarinis, Ray Lee, kustoska koncepcija festivala Break21/Ljubljana…) te se uspješno predstavio i na međunarodnoj sceni (National Review of Life Art /Glasgow/Perth, Art Space/Sydney, The Last East European Show u MSU/Beograd, RX Galerija/San Francisco, Synthetic Times, NAMOC/Peking…).

Festivali 
Tijekom svoga dugogodišnjeg djelovanja, Kontejner je razvio tri prepoznatljiva međunarodna festivala koja sustavno pridonose promicanju radova s hrvatske i svjetske umjetničke scene, a koji se bave odnosima umjetnosti, znanosti, tehnologije i tjelesnosti u suvremenom društvu. 
To su: 
 Device_art (pokrenut 2004. godine), 
 Touch me (pokrenut 2005. godine)  i 
 Ekstravagantna tijela (pokrenut 2007. godine).

Device_art 
Device_art je trijenalni međunarodni festival. Po prvi put je održan 2004. godine, a tematizira spregu umjetnosti, znanosti i tehnologije. Radi se o komparativnom projektu koji potiče domaće umjetnike na bavljenje novim medijima u umjetnosti kao i njihovim kontekstualiziranjem u odnosu na međunarodnu scenu. Prvi Device_art 2004. bio je posvećen regionalnoj umjetničkoj sceni, sljedeći iz 2006. usporedio je umjetnike iz regije s umjetnicima iz jednog od svjetskih žarišta novomedijske umjetnosti - kalifornijskom scenom, dok je Device_art 2009., uz domaću produkciju, predstavio i japansku device art scenu.

Touch me 
Touch me je projekt, započet 2002. godine, koji se bavi umjetnošću na razmeđi sa znanošću i tehnologijama. Proizašao je iz potrebe da se prezentiraju aktualna zbivanja na međunarodnoj techno-art i bio-art sceni. Već 2005. Touch me prerasta u trijenalni festival, koji se iste godine odvija kao dio Operacije:grad 2005., s podnaslovom Zlouporaba inteligencije. Taj je tematski okvir nastao kao reakcija na suvremene oblike nasilja i sustave kontrole, zloupotrebu informacija i inteligencije, ali i oblike strukturne zloupotrebe koju omogućuju tehnologije suvremenih društvenih procesa na području telekomunikacija, medija, tehnologija, znanosti, industrije zabave...
 
Drugo izdanje festivala, održano 2008. godine s podnaslovom Feel Better!, usredotočilo se na suvremeni ideološki imperativ sreće, užitka i hedonizma, čiji se koncept temeljio na ideji da se u suvremenom društveno-političkom sustavu pitanje stabilnosti i kontrole premjestilo s područja moći i represije na područje sreće i zabave.
 
Treće izdanje Touch Me Festivala, nazvano Energy Ab/Use posvećeno je energiji, njezinoj upotrebi, zloupotrebi te transformaciji. Osim tema poput obnovljivih izvora energije, održivog razvoja, ekoloških pitanja, futurističkih koncepata te aktualnih znanstvenih istraživanja, festival je ponudio i teorijsku kontekstualizaciju suvremene situacije iz društvene, kulturne, političke i ekonomske perspektive te ukazao na mogućnosti kreativne upotrebe energije u umjetnosti, dizajnu i arhitekturi.

Ekstravagantna tijela 
Ekstravagantna tijela je interdisciplinarni festival pokrenut 2007. godine, koji preispituje složene politike normalnog,drugačijeg i društveno prihvatljvog.
Prvo izdanje festivala tematiziralo je umjetnost i invaliditet, nastojeći kritički preispitati društvenu poziciju prema bolesnima te pokazati pristupe umjetnika s međunarodne scene koji problematiziraju vlastitu "drugačijost". Prvo izdanje ovog festivala održano je od 12. do 15. prosinca 2007. godine u Studentskome centru Sveučilišta u Zagrebu.

Drugo izdanje festivala, pod nazivom Ekstravagantna tijela: Ekstravagantni umovi, održano 2010. godine, tematiziralo je mentalno zdravlje te predstavilo umjetničke i izvedbene projekte suvremene hrvatske i međunarodne umjetničke scene koji problematiziraju mentalne poremećaje i intelektualne poteškoće. To je bio ujedno i prvi međunarodni projekt u regiji na temu mentalnog zdravlja.

Bilješke

Vanjske poveznice 

 Mrežna stranica udruge Kontejner

Hrvatske udruge
Nezavisna kultura u Hrvatskoj